Чечик — фамилия.
 Чечик, Адриана (род. 1991) — американская порноактриса. 
 Чечик, Елизавета Натановна (1916—2015) — советский архитектор и художник, специалист в области проектирования театров.